Хазри — многозначный термин и фамилия.

 Хазри (ветер) — холодный северный-каспийский морской ветер, который в течение года дует через Апшеронский полуостров
 Хазри — азербайджанский автомат, разработанный на основе АК-74М.
 Хазри Бузовна — азербайджанский футбольный клуб.

Персоналии 
 Хазри, Вахби (род. 1991) — тунисский футболист, полузащитник клуба «Сандерленд» и сборной Туниса.
 Хазри, Наби (настоящее имя Наби́ Алекпе́р оглы́ Баба́ев; 1924—2007) — азербайджанский поэт и прозаик, драматург, публицист, переводчик.